Илья́ Ю́рьевич Оболо́нков (род. 26 ноября 1981, Тольятти, Куйбышевская область, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Илья Оболонков родился 26 ноября 1981 года в городе Тольятти.

После окончания средней общеобразовательной школы учился в Волжском университете имени В. Н. Татищева в Тольятти, в мастерской Глеба Борисовича Дроздова, параллельно с учёбой играл в спектаклях Тольяттинского драматического театра «Колесо».

Завершив обучение в университете, отправился в Москву, где поступил в экспериментальную актёрскую мастерскую Заслуженного артиста РФ Андрея Владимировича Панина во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИКе). Окончил институт в 2006 году, после чего сотрудничал с Государственным театром киноактёра в Москве, а затем стал играть в антрепризах.

Личная жизнь 
 Жена (с 2012 по 2018 годы) — Наталья Валерьевна Громушкина (род. 29 сентября 1975, Москва), актриса театра и кино, продюсер, режиссёр и певица.
 Дочь — Илиана Ильинична Громушкина-Оболонкова (род. 5 июня 2013).

Творчество

Фильмография 
  — Огнеборцы — охранник
  — Грехи отцов — Голицын
 2004 — Дорогая Маша Берёзина — Миша
  — Полный вперёд! — водитель «спецтранспорта»
 2005 — Зови меня Джинн — Влад
  — Королёв — Шестаков, следователь
 2007 — Платина — Алексей Алексеевич Карташ, старший лейтенант МВД (затем — внутренних войск)
  — Взрослые игры — Игорь
 2008 — Десантный батя — Камышов (в молодости), разведчик
  — Правосудие волков (Мика и Альфред) — Марат Семёнов, актёр
 2009 — Платина 2 — Алексей Алексеевич Карташ, капитан, военный контрразведчик
 2009 — Кремлёвские курсанты (с серии № 125) — Игорь Владимирович Постников, старший лейтенант, новый командир взвода
 2009 — Маргоша (серия № 160) — Сергей, фотограф
 2009 — Гамлет. XXI век — Гильденстерн
  — Белый налив — Стас, мастер по ремонту бассейнов
 2010 — Утомлённые солнцем 2. Предстояние — курсант
 2010 — Кто я? — друг Паши
 2010 — Земский доктор (серия № 13) — Соколов, сержант
 2010 — Мент в законе 3 (фильм № 2 «Светлые ключи») — Эдик Шибардин
 2010 — Метель — Константин
 2010 — Улики — эпизод
 2010 — Наш домашний магазин — Поль
 2010 — На крючке! — мужчина
  — Тихая застава — Илья, разведчик
 2011 — Морпехи — Стас
 2011 — Афганистан. Точка невозврата (документальный)
  — Четыре времени лета — Егор Смирнов
 2012 — Три дня лейтенанта Кравцова — солдат
 2012 — Золотой запас — Попов, следователь
 2012 — Дикий 3 (фильм № 10 «Дебет-кредит») — Янис
 2012 — Формула счастья — Дмитрий
  — Кодекс чести 6 — Вадим Олегович Карасёв, капитан, новый агент секретной службы — Управления по планированию специальных мероприятий (УПСМ)
 2013 — Петля времени — Антон Ермолаев, оперуполномоченный полиции
 2013 — Проверка на любовь — Андрей, сосед и бывший парень Надежды
 2013 — Учитель в законе. Возвращение — Сергей Леонидович Яковлев, следователь
  — Улыбка пересмешника — Данила, сын полковника РОВД Фёдора Алексеевича Прохорова
 2014 — Кодекс чести 7 — Вадим Олегович Карасёв, капитан, агент секретной службы — Управления по планированию специальных мероприятий (УПСМ)
 2014 — Обнимая небо — Игорь Голубцов
  — Любопытная Варвара 3 — Сухарев
  — Мурка — Мартынов
 2016 — Одиночка — Павел Трубников, бывший муж Виктории, отец-одиночка, воспитывающий сына Сашу, сосед Юлии
 2016 — Рядом с нами — «Кайзер», помощник просветлённого «Учителя»
 2016 — Судьба напрокат — Владислав
 2016 — Украденное счастье — Павел Тропинин, первая любовь Веры, бывший муж Ники
  — Алмазы Цирцеи — Феликс, антиквар
 2017 — Смягчающие обстоятельства — Сергей Васильевич Михеев, чиновник, помощник мэра города, первый муж пианистки Юлии Павловой
 2017 — Опасные связи — Максим, врач, друг Веры
 2017 — Не в деньгах счастье — Илья Изотов, сотрудник «Тербанка», однокурсник Виктории
 2017 — Психологини (с серии № 17) — Николай Замятин, бывший парень Алины Кусакиной, биологический отец её сына Дениса
 2017 — Две жены — Олег Шумов, следователь
 2017 — Любовь на выживание — Иван, «профессиональный сосед»
  — Роза и чертополох — Михаил Петрович Крылов, бизнесмен, муж Ольги, брат-близнец Григория / Григорий Петрович Крылов, трижды судимый, брат-близнец Михаила
 2018 — Молодёжка 6 — Павел, помощник владелицы крупной сети маникюрных салонов и nail-баров Александры Борисовны Ситниковой
 2018 — Практика 2 — Николай Трепаков
 2018 — Моё сердце с тобой — Вадим Сергеевич Фёдоров, владелец магазина, муж Ольги Васильевны, ненастоящий отец Елены, настоящий отец Алисы, сожитель Евгении
 2018 — Психологини 2 — Николай Замятин, бывший парень Алины Кусакиной, биологический отец её сына Дениса
 2018 — Её секрет — частный детектив
 2018 — Реставратор — Вадим, управляющий рестораном
 2018 / 2020 — Страсть — Егор
  — Склифосовский 7 — Руслан Соколовский, муж Евы
 2019 — Поселенцы — Сергей Павловский, художник
 2019 — Чернов — Борисов, майор МВД
 2019 — Женская версия. Романтик из СССР — Зырянов, вор
 2022 — Ловец снов — Артём Клименко

Работы в театре и антрепризах 
  — Моя прекрасная Кэт — Эдуард

 Награды 
 2009 — поощрительный диплом Премии ФСБ России в номинации «Актёрская работа» — за исполнение роли военного контрразведчика Алексея Карташа в телесериале «Платина 2»''.

Примечания

Ссылки 
 Оболонков Илья Юрьевич. Биография, фильмография. // kino-teatr.ru
 Оболонков Илья Юрьевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Оболонков Илья Юрьевич. Биография, фильмография. Сайт «Российские и советские актёры» // rusakters.ru
 Оболонков Илья Юрьевич. Биография, фильмография. // rudata.ru
 Илья Оболонков. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 Илья Оболонков: «Профессию не предам». Газета «Московская правда» // a.mospravda.ru (22 марта 2013 года)

Выпускники ВГИКа